Lipovšek oder Lipovsek ist der Familienname folgender Personen:

 Marijan Lipovšek (1910–1995), jugoslawischer bzw. slowenischer Komponist
 Marjana Lipovšek (* 1946), slowenische Konzert- und Opernsängerin (Mezzosopran) und Schauspielerin
 Stanislav Lipovšek (* 1943), slowenischer Priester, Bischof von Celje
 Tomás Lipovsek Puches (* 1993), slowenisch-argentinischer Tennisspieler